Playdate (film uit 1961), Amerikaanse film uit 1961
 Playdate (film uit 2013), Amerikaanse film uit 2013
 Playdate (spelcomputer), een draagbare spelcomputer